Tribunal Constitucional d'Alemanya (del seu nom en alemany Bundesverfassungsgericht), tribunal constitucional federal d'Alemanya
 Tribunal Administratiu Federal d'Alemanya (del seu nom en alemany Bundesverwaltungsgericht), màxima instància de dret administratiu d'Alemanya
 Constitució Federal d'Àustria (del seu nom en alemany Bundes-Verfassungsgesetz), constitució de l'estat d'Àustria
 Biblioteca Virtual Gallega, biblioteca digital sobre cultura de Galícia creada a la Universitat de la Corunya
 Empresa de Transports de Berlín (del seu nom en alemany Berliner Verkehrsbetriebe GmbH), empresa gestora del transport públic de Berlín (Alemanya)
 Buena Vista Games, empresa de videojocs dels Estats Units